Otley kan syfta på:

 Otley, Suffolk - en ort och civil parish i Suffolk, England
 Otley, West Yorkshire - en stad i West Yorkshire, England
 Oteley (Otley år 1280) - en ort i Shropshire (distrikt) i Shropshire, England